Ел Палотал има више значења:

 Ел Палотал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Палотал (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Палотал (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику